Головна нафтаперекачувальна фабрика (; ; ) – комплекс устаткування, розташований на початку магістрального нафтопроводу чи його окремої експлуатаційної ділянки і призначений для накопичення і перекачування по трубопроводу нафти і нафтопродуктів.

Література 
 

Магістральні нафтопроводи